Hugo Stenbeck kan syfta på:

 Hugo Stenbeck (1890-1977)
 Hugo Stenbeck junior (1933-1976)
 Hugo Stenbeck (född 1979) (1979-)